Stave steht für:

 Stave Island, Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten
 Stave (Verslehre), eine englische Strophenform
 Stave (Dorf), ein Dorf in Nordwestserbien

Stave ist der Familienname folgender Personen:
 John Stave (1929–1993), deutscher Schriftsteller und Satiriker
 Sylvia Stave (1908–1994), schwedische Silberschmiedin, Designerin und Illustratorin